Kawthaung (auch Kawthoung) (birmanisch: ; BGN/PCGN: kaw thaung myo; Thai: ) ist der südlichste Festland-Ort in Myanmar. Er befindet sich in der Tanintharyi-Region. Während der britischen Herrschaft in Burma zwischen 1824 und 1948 war es als Victoria Point bekannt. Dieser Ort ist eine Freihandelszone und wird gerne von Touristen mit kleinen Booten von der thailändischen Stadt Ranong aus besucht. Touristen nutzen den Grenzübergang häufig, wie auch in Mae Sai oder Mae Sot, für eine Verlängerung des Visums.(sogenannter Visa-Run)

Kawthaung war unter den Städten in Myanmar am stärksten von der Tsunami-Katastrophe vom 26. Dezember 2004 betroffen.

Kawthaung liegt an dem nordwestlichen Ufer der Mündung des Kyan-Flusses (thailändischer Name: Maenam Kraburi), während an dem gegenüberliegenden Ufer Ranong liegt.

Verkehr 
Kawthaung besitzt einen kleinen Flughafen: Kawthaung Airport (IATA-Code: KAW / ICAO-Code: VYKT), der Flughafen befindet sich nördlich von der Stadt (98°31'0 E/10°3'0 N).

Galerie

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Saw Naing Moe Aung (* 1994), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Myanmar
Tanintharyi-Region